Az emlékek őre, Lois Lowry disztópikus regénye (1993)
 Az emlékek őre (The Giver), Phillip Noyce rendezte amerikai sci-fi (2014)